Пукса:
 Пукса — река в Архангельской области, приток Мехреньги
 Пукса — посёлок в Плесецком городском поселении Плесецкого района Архангельской области
 Пукса — узловая ж/д станция в нём